Odisea es un término que puede hacer referencia a:

Historia 
 La Odisea, epopeya griega atribuida al poeta Homero.

Entretenimiento 
 La Odisea, película de 1997 dirigida por Andrei Konchalovsky.
 Odisea o Odisseia, un canal de televisión por satélite, cable o IPTV español-portugués.
 La odisea, programa de televisión chileno de 2013
 La Odisea, programa de televisión español de 1976.

Música 
 Odisea, álbum del cantante chileno Alex Anwandter.
 Odisea The Album, álbum del cantante boricua Ozuna estrenarse en 2017.